Bos taurus (NCBI) — в систематике по NCBI — вид домашний бык рода настоящие быки; дикий бык (тур) и зебу здесь являются самостоятельными видами.
 Bos taurus (ITIS) — в систематике по ITIS — вид рода настоящие быки, включающий в себя подвиды домашний бык, дикий бык (тур), зебу.
 Bos taurus — в российской систематике — вид рода настоящие быки, происходящий от дикого быка, включающий в себя 4 подвида, в т.ч. зебу.

Примечания